Christer Rake (né en ), un coureur cycliste norvégien ;
 Denis Rake (1902-1976), un agent secret britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rake peut aussi faire référence à :
 Rake, le rake d'un aileron ou d'une dérive de planche à voile est l'angle d'inclinaison du bord d'attaque par rapport à la verticale ;
 Rake, une ville, du comté de Winnebago en Iowa, aux États-Unis ;
 Rake, un logiciel libre.
Le Rake, une légende urbaine

 Rake, une série télévisée américaine (2014) ;
 Rake, une série télévisée australienne (2010).

RAKE est un sigle qui peut désigner :
 Rapid Automatic Keyword Extraction, un algorithme pour extraire des mot-clefs depuis des documents.

Voir aussi 
 Récepteur Rake, un récepteur radio
 Commune de Rakke en Estonie
 The Rakes, un groupe de rock britannique
 Raker, un jeu de cartes